Мар-дель-Плата 1976 — двадцать четвертый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

Турнир состоялся через 5 лет после предыдущего. На этот раз организаторам удалось привлечь к участию только южноамериканских шахматистов. Победу в соревновании разделили опытный гроссмейстер Р. Сангинетти и мастер В. Бронд, для которого этот результат стал крупнейшим успехом в карьере. На полтора очка от победителей отстали еще два аргентинских шахматиста: Р. Гарсиа и Х. Рубинетти. Остальные участники очень плотно расположились в итоговой таблице. Также обращает на себя внимание крайне неудачный результат опытного Р. Летелье.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
Шахматы в Аргентине
1976 год в шахматах